Atlanta Falcons – club statunitense di football americano
 Falcons – club sudafricano di rugby a 15 che milita in Currie Cup
 Falcons – gruppo musicale statunitense
 Newcastle Falcons – club inglese di rugby a 15 che milita in Premiership

Pagine correlate 
Falcon